Publicola ist das Cognomen folgender Personen:
 Lucius Gellius Publicola (Konsul 72 v. Chr.), römischer Politiker
 Lucius Gellius Publicola (Konsul 36 v. Chr.), römischer Politiker